Бос може да се односи на:

 Бос (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Бос (Мен и Лоара), насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара
 Бос (видео игрице), моћни непријатељ у видео-играма
 Бос (Холандија), град у Холандији, познат и као Хертогенбос
 Бос (криминалац), особа на челу мафијашке или друге криминалне организације